Bowersville (Geórgia)
 Bowersville (Ohio)

Desambiguações de topônimos